Kimón (Miltiadész fia) athéni politikus, a konzervatívok vezére az i. e. 460-as években
Kimón (festő) az i. e. 6. század végén
Kimón (éremvésnök) az i. e. 5. század utolsó negyedében